Miejscowości w Polsce 
 Januszowice  - przysiółek wsi Wojanów położony w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim w gminie Mysłakowice.
 Januszowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Januszowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki 
 Januszowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno 
 Januszowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce